Die Nationaldivision 1986/87 war die 73. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Jeunesse Esch gewann den zwanzigsten Meistertitel mit drei Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Avenir Beggen. Die beiden Aufsteiger, FC Wiltz 71 und CS Petingen, stiegen gleich wieder ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1987
Fußballsaison 1986/87